Святополк I — князь Великої Моравії
 Святополк I — князь Східної Поморянії
 Святополк I Окаянний — руський князь із династії Рюриковичів